Новосёлка () — село в Подволочисском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1514 человек. Почтовый индекс — 47851. Телефонный код — 3543.

Местный совет 
47874, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с. Новосілка, вул. Колгоспна, 19а

Ссылки 
 Новосёлка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Подволочисского района